Босна може да се отнася за:
 Босна – историко-географска област в западните части на Балканския полуостров;
 Босна (река) – река в Босна и Херцеговина;
 Босна – кратко название на държавата Република Босна и Херцеговина, включваща областта Босна;
 Босна (село) – село в Североизточна България, в община Ситово;
 Босна (рид) – рид в българската част на планината Странджа;
 Босна (връх) – връх в рида Босна;
 Босна (защитена зона) – защитена зона по Натура 2000 в рида Босна;
 Босна (защитена местност) - защитена местност в България;
 Босна (шахматен турнир) – известен международен шахматен турнир, провеждащ се в Сараево.